Tumen ist:

 der Grenzfluss Nordkoreas mit China und Russland, siehe Tumen (Fluss);
 die kreisfreie Stadt Tumen (图们市) im Autonomen Bezirk Yanbian der Koreaner in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Tumen (Yanbian);
 die Großgemeinde Tumen (土门镇) der kreisfreien Stadt Mianzhu in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Tumen (Mianzhu);
 die Gemeinde Tumen (土门乡) im Kreis Mao in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Tumen (Mao).
 ein Dorf (ukrainisch Тумень) in der Westukraine, siehe Tumen (Ukraine)
 ein Schweizer Rapper, siehe Tumen (Rapper)
Nicht zu verwechseln mit Tjumen